Eugenio Gignous (1850-1906) – pittore italiano, uno dei maggiori esponenti del Naturalismo lombardo
 Lorenzo Gignous (1862-1958) – pittore italiano, nipote di Eugenio